Dorothea von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Dorothea von Sachsen (1563–1587), Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Dorothea von Sachsen (1591–1617), Äbtissin des Stifts Quedlinburg

 Dorothea von Sachsen-Altenburg (1601–1675), Herzogin von Sachsen-Eisenach
 Dorothea von Sachsen-Coburg und Gotha (1881–1967), Herzogin von Schleswig-Holstein
 Dorothea Maria von Sachsen-Weimar (1641–1675), Prinzessin von Sachsen-Weimar, Herzogin des Sekundogeniturfürstentums Sachsen-Zeitz
 Dorothea Sophie von Sachsen-Altenburg (1587–1645), Äbtissin des reichsunmittelbaren und freiweltlichen Stifts Quedlinburg
 Dorothea Maria von Sachsen-Gotha-Altenburg (1674–1713), Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg und Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Dorothea Wilhelmine von Sachsen-Zeitz (1691–1743), Prinzessin von Sachsen-Zeitz, Landgräfin von Hessen-Kassel
 Dorothea Susanne von der Pfalz (1544–1592), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar
 Dorothea Maria von Anhalt (1574–1617), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar
siehe auch:
 Anna Dorothea von Sachsen-Weimar (1657–1704), Äbtissin des Reichsstifts Quedlinburg
 Eleonore Dorothea von Anhalt-Dessau (1602–1664), Prinzessin von Anhalt-Dessau und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar
 Elisabeth Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg (1640–1709), Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg und durch Heirat Landgräfin Hessen-Darmstadt
 Erdmuth Dorothea von Sachsen-Zeitz (1661–1720), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Merseburg
 Luise Dorothea von Sachsen-Meiningen (1710–1767), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg